File:Blason ClementV.svg
Calini è una nobile famiglia di Brescia. Le origini risalgono al XII secolo con Gezio, crociato di Corrado III, re di Germania, che lo premiò concedendogli il titolo di conte e lo stemma gentilizio.

Furono feudatari del feudo di Calino, oggi frazione di Cazzago San Martino, in provincia di Brescia. Durante i secoli la famiglia si divise in diversi rami, tra questi i Calini di Lograto e i Calini del Mercato Nuovo.

Personaggi illustri 
 Gezio Calini (XII secolo), conte, partecipò alla crociata di Corrado III
 Vincenzo Calini (XVI secolo), conte
 Carlo Francesco Calini (1644-1729), letterato appartenente all'Accademia degli Erranti e benefattore
 Muzio Calini (1525-1570), teologo, arcivescovo di Zara e vescovo di Terni
 Cesare Calini (1670-1749), gesuita a Bologna, teologo
 Rutilio Calini (1679-?), paggio del Granduca di Toscana
 Camillo Giuseppe Calini (?-1748), gesuita
 Teofilo Calini (?-1772), militare
 Orazio Calini (1742-1784), gentiluomo di camera del Duca di Parma, fu autore di tragedie
 Ludovico Calini (1696-1782), cardinale
 Cesare Calini (1743-1806), fondò a Bologna l'"Istituto per le fanciulle derelitte" chiamate "Putte del Padre Calini"
 Annibale Calini (1892-1916), patriota. A lui è intitolato il liceo scientifico statale di Brescia

Albero genealogico

Discendenti di Gezio

Discendenti di Lorandino

Arma 
D'azzurro alla scala a piuoli al naturale, posta in sbarra, con la bandiera svolazzante d'argento, frangiata d'oro e astata al naturale, posta in palo e attraversante. Alias: 3 fasce di rosso su oro.

Note

Bibliografia
 Giovan Battista di Crollalanza, Dizionario storico blasonico delle famiglie nobili o notabili italiane estinte e fiorenti, Vol.1, Bologna, 1886.
 Brescia genealogia 

 
C